Денислав Арабаджийски е български футболист, полузащитник. Играе за дублиращия отбор на Реал Мадрид.

Български футболисти